Sefat ist der Familienname der folgenden Personen:

 Ali Hassani Sefat, iranischer Fußballspieler 
 Athena Sefat (* 1977), iranisch-kanadische Physikerin 
 Homajon Sefat, österreichischer Kabarettist und Autor